Овча купел може да се отнася до:

 Квартал Овча купел
 Район Овча купел
 Булевард Овча купел
 Парк Овча купел